Жагуаран:

 Жагуаран — река на юге Бразилии. 
 Жагуаран — микрорегион в Бразилии.
 Жагуаран — муниципалитет в Бразилии.